Luddington est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Camilla Luddington (née en 1983), actrice anglaise
Donald Luddington (1920-2009), gouverneur britannique de Hong Kong
Elam Luddington (1806-1893), pionnier mormon américain
Henry Luddington (1854-1922), joueur de cricket anglais
William Luddington (1843-1888), missionnaire méthodiste britannique

Toponyme
Luddington, village du North Lincolnshire
Luddington-in-the-Brook, village du Northamptonshire
Luddington, village du Warwickshire

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme